Ämmäsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ämmäsaari, Salo, 
 Ämmäsaari, Gustav Adolfs, 
 Ämmäsaari, Sulkava, 
 Ämmäsaari, Kuhmois, 
 Ämmäsaari, Lampis, 
 Ämmäsaari, Heinola, 
 Ämmäsaari, Lojo, 
 Ämmäsaari, Ruokolax, 

Robotskapade Finlandförgreningar